El Torneig de Shenzhen 2014, també conegut com a Shenzhen Open 2014, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La segona edició se celebrà entre el 28 de desembre de 2013 i el 4 de gener del 2014 al Shenzhen Longgang Tennis Center de Shenzhen, Xina.

La tennista local Li Na va reeditar el títol aconseguit l'any anterior, guanyant així les dues primeres edicions del torneig.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014